Ásgeir Trausti Einarsson (n. 1992) – cantautore islandese del genere folk melodico
 Gylfi Einarsson (n. 1978) – ex calciatore islandese, di ruolo centrocampista
 Heimir Einarsson (n. 1987) – ex calciatore islandese, di ruolo difensore
 Þórhallur Einarsson (1921-2007) –  calciatore islandese, di ruolo centrocampista
 Vilhjálmur Einarsson (1934-2019) –  ex triplista islandese, prima medaglia olimpica nella storia del suo paese. 
  Thomas Einarsson – chitarra del gruppo musicale Eucharist